Komunikacja miejska w Kędzierzynie-Koźlu – Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi od 1 maja 1969 roku działalność przewozową osób na terenie miasta i sąsiednich gmin.

Linie autobusowe 
Obecnie istnieje 15 linii:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 MZK Kędzierzyn-Koźle
 

Transport w Kędzierzynie-Koźlu
Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w województwie opolskim